Le tournoi de tennis de Chine est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2016, classée en catégorie ATP 500, se dispute à Pékin du 3 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Américain John Isner, du Français Jo-Wilfried Tsonga et du Serbe,  mondial, Novak Djokovic. 
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Guido Pella, Andrey Kuznetsov et Pablo Carreño-Busta.
 Andy Murray décroche le  de sa carrière en s'imposant en finale contre Grigor Dimitrov (6-4, 7-6).
 En double, Pablo Carreño-Busta et Rafael Nadal remportent leur  ensemble en battant en finale Jack Sock et Bernard Tomic (6-7, 6-2, [10-8]). Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Chine
 Tournoi de tennis de Chine (WTA 2016) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Chine
ATP 2016
Tennis en Chine en 2016
Compétition de tennis à Pékin
Tennis en octobre 2016